Il doppio del torneo di tennis Saransk Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Mihaela Buzărnescu e Teodora Mirčić che hanno battuto in finale Eva Hrdinová e Veronika Kapšaj 6–3, 6–1.

Teste di serie 

 Mihaela Buzărnescu /  Teodora Mirčić (campionesse)
 Eva Hrdinová /  Veronika Kapšaj (finale)

 Ksenija Lykina /  Anastasija Pivovarova (semifinali) 
 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Saransk Cup 2011